О’Нил или О’Нилл (; ) — фамилия ирландского происхождения.

Фамилия 
 О’Нилл, Алешандре (также О’Нейл, Алешандре; 1924—1986) — португальский поэт-сюрреалист.
 О’Нил, Барбара (1910—1980) — американская актриса.
 О’Нил, Генри (1891—1961) — американский актёр кино.
  (1798—1880) — ирландский художник и антиквар.
  (1817—1880) — английский художник и писатель.
 О’Нил, Деннис (1939—2020) — американский сценарист и редактор комиксов.
 О’Нил, Даррен (род. 1985) — ирландский боксёр второй средней весовой категории, серебряный призёр чемпионата Европы.
 О’Нил, Джейми (род. 1966) — австралийская кантри-певица и автор-исполнитель.
 О’Нилл, Джейми (род. 1986) — английский профессиональный игрок в снукер.
 О’Нилл, Джек (1923—2017) — американский бизнесмен.
 О’Нил, Дженнифер (род. 1948) — американская актриса, модель и писательница.
 О’Нил, Джерард (1927—1992) — американский физик и футуролог, пропагандист освоения космоса.
 Колония О’Нейла — один из планов по освоению космоса, разработанный под руководством Джерарда О’Нила.
 О’Нил, Джермейн (род. 1978) — американский баскетболист.
 О’Нил, Джефф (род. 1976) — канадский хоккеист.
 О’Нил, Джим (род. 1957) — британский финансист.
 О’Нил, Джон (1880—1920) — канадский бейсболист.
 О’Нил, Джон (род. 1958) — североирландский футболист и футбольный телекомментатор.
 О’Нил, Китти (1946—2018) — американская глухая каскадёрша и гонщица.
 О’Нил, Кон (1912—1988) — государственный служащий и дипломат Великобритании.
 О’Нилл, Кристофер (род. 1974) — американский и британский бизнесмен, супруг шведской принцессы Мадлен, дочери правящего короля Швеции Карла XVI Густава.
 
 О’Нил, Мартин (род. 1952) — североирландский футболист и футбольный тренер.
 О’Нил, Мелисса (род. 1988) — канадская певица и актриса.
  (1879—1967) — ирландская поэтесса и драматург.
 О’Нил, Нэнс (1874—1965) — американская актриса театра и кино.
  (1911—1995) — австралийско-британская киноактриса.
 О’Нил, Онора (род. 1941) — британский философ и член Палаты лордов.
 О’Нил, Оуэн (1590—1649) — ирландский военачальник, один из вождей Ирландской Конфедерации
 О’Нил, Питер (род. 1965) — премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи с 2011.
 О’Нил, Пол Генри (1935—2020) — американский политик, 72-й министр финансов США.
  (род. 1939) — американский кинорежиссёр.
 О’Нил, Райан (род. 1941) — американский актёр.
 О’Нил, Ричард Уильям (1898—1982) — американский офицер, кавалер Медали Почёта.
 О’Нил, Салли (1908—1968) — американская киноактриса.
 О’Нилл, Сьюзан (род. 1973) — австралийская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 О’Нил, Тайтус (род. 1977) — американский профессиональный рестлер и игрок в американский футбол.
 О’Нил, Татум (род. 1963) — американская актриса.
 О’Нилл, Терри (1938—2019) — английский фотограф.
 О’Нил, Тип (1912—1994) — американский политик, спикер Палаты представителей США.
 О’Нил, Томми (1952—2006) — английский футболист.
 О’Нил, Уильям (род. 1933) — американский предприниматель, биржевой маклер и писатель.
 О’Нил, Уна (1925—1991) — дочь Юджина О’Нила; жена Чарли Чаплина.
 О’Нил, Фабиан (1973—2022) — уругвайский футболист.
 
 О’Нил, Шакил (род. 1972) — американский баскетболист.
 О'Нилл, Шейн (род. 1993) — американский футболист.
 О’Нилл, Шон (род. 1980) — ирландский и новозеландский гребец.
 О’Нилл, Эд (род. 1946) — американский актёр.
 О’Нил, Эдвард (1818—1890) — американский генерал, 26-й губернатор Алабамы.
 О’Нил, Юджин (1888—1953) — американский драматург.
Вымышленные персонажи
 Джек О’Нилл — персонаж научно-фантастического фильма «Звёздные врата».
 Эйприл О’Нил — героиня комиксов, мультфильмов и фильмов о Черепашках-ниндзя.

Топонимы 
 О’Нил (Небраска)
 О’Нил (Флорида)

См. также 
 Нил

Примечания